Der Schreiberplan beschreibt:

 einen Kupferstich über den Plan der Stadt Bautzen aus dem Jahr 1700, hergestellt von Johann George Schreiber
 eine soziales Konzept aus dem Jahr 1955 vom deutschen Wirtschaftstheoretiker Wilfrid Schreiber